Leo IV kan syfta på:
Leo IV (påve)
Leo IV (bysantinsk kejsare)